een markthal met een zekere omvang
 de Grote Markthal van Boedapest (Hongarije), zie Grote Markthal (Boedapest)
 de Grote Markthal van Minsk (Wit-Rusland), zie Komarovkamarkt